Protathlima A’ Kategorias (2013/2014) – 76. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Cyprze. Liga liczy 14 zespołów. Rozgrywki składają się z dwóch części. Najpierw drużyny rozgrywają ze sobą po dwa mecze tradycyjnym systemem mecz i rewanż. Dwie najsłabsze drużyny spadają z ligi, a pozostałe dwanaście zostaje podzielonych na dwie 6-zespołowe grupy i znów systemem mecz i rewanż walczą o następujące pozycje:
 w grupie mistrzowskiej o miejsca 1. – 6. (za zdobycie mistrzostwa kraju zespół zyskuje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów UEFA (2014/2015)
 w grupie spadkowej o miejsca 7. – 12. (ostatnie dwie drużyny w tej grupie spadają z ligi)

Tytułu broniła drużyna . 17 maja 2014 roku odbył się decydujący o mistrzostwie mecz pomiędzy APOEL-em i AEL Limassol, jednak został on przerwany po 52. minutach po tym jak jedna z petard rzuconych przez kibiców AEL-u trafiła w głowę i raniła piłkarza APOEL-u Kaká. Mecz został powtórzony 31 maja 2014 roku przy pustych trybunach na neutralnym terenie, a APOEL zwyciężył 1:0 zapewniając sobie tym samym drugi tytuł mistrzowski z rzędu. Jednakże 6 czerwca 2014 roku komisja dyscyplinarna Cypryjskiego Związku Piłki Nożnej, działając jako organ odwoławczy jednogłośnie podjęła decyzję o anulowaniu decyzji z 17 maja 2014 roku nakazującej powtórzenie meczu i przyznała APOEL-owi wygraną walkowerem 3:0.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (12.),  (13.) oraz  (14.).

Pierwsza runda

Tabela

Wyniki

Druga runda

Grupa Mistrzowska

Tabela

Wyniki

Grupa spadkowa

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Stan na 31 maja 2014; Źródło: CFA

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 na Cyprze
2014 na Cyprze